Osoby o tym imieniu i nazwisku:
 Stanisław Trzebiński (lekarz)
 Stanisław Trzebiński (malarz)